Кейп () — английская и американская фамилия. Известные носители:

 Кейп, Джек (1911—1994) — английский футболист.
 Кейп, Джоуи (род. 1966) — американский певец, музыкант, автор песен и продюсер.